Giuseppe Biancani – matematico italiano
 Giuseppe Biancani – politico italiano
 Ruggero Biancani – discobolo e pesista italiano

 Villa Biancani Greppi – edificio di Cernusco sul Naviglio